Plaats in Indonesië
 Pakunden (Ngluwar), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pakunden (Pesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Pakunden (Ponorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Pakunden (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java